Andrea Pozzi ist der Name folgender Personen:

* Andrea Pozzi (1642–1709), italienischer Maler und Architekt, siehe Andrea Pozzo
 Andrea Pozzi (Elfenbeinschnitzer) (1718–1769), italienischer Elfenbeinschnitzer 
 Andrea Pozzi (Maler) (1778–nach 1831), italienischer Maler